Burgues oder Burgués ist der Familienname folgender Personen;

 Édouard Thomas Burgues de Missiessy (1756–1837), französischer Admiral
 Max Antonio Burgués Terán (* 1953), ehemaliger costa-ricanischer Unternehmer, Politiker und Diplomat